José María Franco puede referirse a:
José María Franco Bordons, compositor español
José María Franco Gutiérrez, pintor español.
José María Franco Ramallo, futbolista uruguayo.